La mosquée d'Omar peut désigner :
 la mosquée d'Omar, construit par Al-Afdhal dans le Quartier chrétien de Jérusalem ;
 le dôme du Rocher, sur le mont du Temple de Jérusalem, quelquefois appelé injustement « mosquée d'Omar » ;
 la mosquée d'Omar de Bethléem ;
 la mosquée Omar de Paris ;
 la mosquée Omar Ali Saifuddin de Bandar Seri Begawan (Brunei) ;
 la mosquée Omar Ibn Al-Jattab de Maicao (Colombie) ;
 la mosquée d'Omar (Beyrouth).